Кене́с () — село в Аккольском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Кенесского сельского округа. Код КАТО — 113243200.

География 
Село расположено в центральной части района, на расстоянии примерно 24 километров (по прямой) к востоку от административного центра района — города Акколь, в 16 километрах к северо-востоку от административного центра сельского округа — аула Домбыралы.

Абсолютная высота — 401 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +3,1°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +19,2°С. Среднемесячная температура января составляет около −15,3°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 420 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по август.

Ближайшие населённые пункты: село Азат — на востоке, село Кайнар — на северо-западе, аул Домбыралы — на юго-западе.

Близ села проходит автодорога областного значения —  КС-8 «Новый Колутон — Акколь — Азат — Минское».

Население 
В 1989 году население села составляло 427 человек (из них казахи — 77 %).

В 1999 году население села составляло 349 человек (170 мужчин и 179 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 664 человека (323 мужчины и 341 женщина).

Улицы 

 ул. Бейбитшилик
 ул. Достык
 ул. Желтоксан
 ул. Женис
 ул. Сары-арка
 ул. Тауелсиздик

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Аккольского района